Anders Martinsson kan syfta på:
 Anders Martinsson (paleontolog) (1930–1983), paleontolog
 Anders Martinsson (kyrkomålare) (1500-talet), kyrkomålare